Lőportorony, Prága egyik nevezetessége 
 Lőportorony, Riga egyik nevezetessége 
 Lőportorony, Lviv egyik építménye